Sör-Holmtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sör-Holmtjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun, 
Sör-Holmtjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,41 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn